Luxembourgs førstedivision i fodbold 2011-12 var den 98. udgave af det Luxemburgske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 5, august, 2011 og blev afsluttet 13. maj, 2012.

F91 Dudelange vandt deres 10. luxemburgske mesterskab.

Tabel

Målscorer

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Luxembourg